Липшани — деревня в Локнянском районе Псковской области России. 

Входит в состав Самолуковской волости.

Расположена в 33 км к югу от райцентра Локня и в 7 км к юго-западу от волостного центра Башово.

Население
 
Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 192 жителя.

Примечания 

Населённые пункты Локнянского района